Hatsuyuki steht für:

 Hatsuyuki (Schiff, 1928), einen Zerstörer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Hatsuyuki-Klasse, eine Klasse von Zerstörern der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (JMSDF)
 Hatsuyuki (Schiff, 1980), das Typschiff der Hatsuyuki-Klasse